«Дети кукурузы 3: Городская жатва» — фильм ужасов 1995 года, являющийся продолжением фильма «Дети кукурузы 2: Последняя жертва». Третий фильм в серии «Дети кукурузы».

Слоган 
 «Based on the story „Children Of The Corn“ by Stephen King» // «Основано на рассказе "Дети Кукурузы" Стивена Кинга»
 «An Adult Nightmare is about to show its face in the heart of a city!»
 «In the heart of a city an adult nightmare is about to be reborn!»
 «Let the harvest begin…»

Сюжет 
Сводные братья Илай и Джошуа молятся на кукурузном поле тому «Кто обходит ряды». Пьяный отец начинает искать своего родного сына Джошуа чтобы избить, Джошуа прячется, а Илай остается, чтобы постоять за него. Когда подходит отец, мальчик начинает колдовать и отец заживо становится пугалом.

Состоятельная семья Уильям и Аманда Портер усыновляет Илая и Джошуа; так дети, которые выросли в деревне, переезжают в большой город Чикаго. Пока дети знакомятся с двором дома, Аманда открывает чемодан и видит там кучу насекомых. Аманда начинает кричать, когда прибегают Уильям и парни, то в чемодане оказывается кукуруза. Пока семья обедает, Илай предлагает помолиться, когда он молится — Слава «Тому кто обходит ряды», пусть он расчленит и убьет тех, кто грешен. По ночам Илай приходит на заброшенный завод (который находится недалеко от дома Портеров) и возле него сажает кукурузу. Однажды туда приходит бездомный и его убивает кукуруза.

Илая и Джошуа отправляют в школу. У Джошуа появляются друзья, лучший друг Малькольм и девушка Мари (она сестра Малькольма). Аманда начинает жаловаться Уильяму про кукурузу за забором, она высасывает у роз соки в их саду. Когда Уильям приходит на заброшенный завод, то до него доходит, что эту кукурузу можно продать (Уильям работает в компании по продаже овощей и фруктов). Илай приносит семена кукурузы в столовую, эти семена попадают в еду учеников, они начинают погружаться в религию «Того, кто обходит ряды». Святому отцу Фрэнку Нолану по ночам снятся события убийств городов Гетлина и Хемингфорда. Аманда решает скосить кукурузу, на неё нападает кукуруза, когда она убегает, она спотыкается и падает на трубу, её голову пробивает насмерть. Илай начинает говорить проповеди, что святой Иосиф был ребёнком, который видел будущее, он предвидел проблемы мира и виноваты в этом взрослые, они заслуживают смерти.

Женщина, которая работает в «службе над опекой детей» (она нашла опекунов для Илая и Джошуа), находит подробности про события в Гетлине и Хемингфорде и узнает, что Илай родом из Гетлина, и то, что он участник секты кукурузных детей. Ей начинает казаться Илай, она начинает курить, когда зажигает сигарету, огонь всасывается ей в горло, женщина сгорает. После дети убивают священника. Джошуа понимает, что в городе творится неладное, они вместе с Малькольмом приезжают в дом, где Джошуа и Илай раньше жили. Джошуа откапывает книгу Илая, на парней нападает отец-пугало, Джошуа побеждает его, а Малькольма убивает кукуруза. На заброшенном заводе находится группа детей, приходит пьяный Уильям и говорит что кукуруза будет продаваться в другие города. Илай убивает Уильяма.

Когда Джошуа приезжает в заброшенный завод, он убивает Илая. Внезапно из-под земли появляется монстр («Тот, кто обходит ряды»). Он начинает убивать детей и хватает Мари, но Джошуа спасает её, смертельно ранив монстра косой.

Эпилог. Дьявольскою кукурузу отвозят в Гамбург.

В ролях 
 Дениэл Черни — Илайя
 Рон Мелендес — Джошуа
 Джим Мецлер — Уильям Портер
 Ненси Ли Гран — Аманда Портер
 Майкл Энсайн — Отец Фрэнк Нолан
 Джон Клэр — Малькольм
 Мари Морроу — Мария Элкман
 Шарлиз Терон — последовательница Илайи

Музыка 
В фильме звучали песни:

 «Belly Of The Beast» в исполнении «The Lifers Group»;
 «Put It Up» в исполнении «S.O.U.L.»;
 «The Birth Of S.O.U.L.» в исполнении «S.O.U.L.»;

Производство 
Съемки начались в декабре 1993 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, а закончились 14 января 1994 года.

«Дети кукурузы 3: Городская жатва» стал первым фильмом в серии, выпущенной Dimension и Miramax Films, которые приобрели права на сериал и в последующем выпустили ещё шесть сиквелов. Это также первый фильм в серии, который был выпущен сразу на видео в магазинах США 12 сентября 1995 года.

Примечания

Ссылки 
 обзор фильма на movies.tvguide.com  
 обзор фильма Entertainment Weekly 

Фильмы ужасов 1994 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов на религиозную тему
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы-триквелы
Мистические фильмы США
Молодёжные фильмы
Фильмы Джеймса Хикокса